— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Кавасаки, префектуры Канагава. Станция расположена в 19,2 километра от конечной станции линии Одакю — . Станция была открыта 1-го апреля 1927-го года под названием . Нынешнее название станция получила в 1-го марта 1964-го года. Постройка нового здания станция была закончена в 1995-м году. Станция расположена вблизи парка развлечений Yomiuri Land.

Планировка станции 
2 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции

Ссылки 
 — Информация по станции